Il doppio del torneo di tennis Baltimore Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Frew McMillan e Fred McNair che hanno battuto in finale Roger Taylor e Antonio Zugarelli 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Fred McNair (campioni)
 Syd Ball /  Ross Case (quarti di finale)

 Sherwood Stewart /  Erik Van Dillen (quarti di finale)
 Mike Cahill /  Terry Moor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Baltimore Open 1978